Vöcklabruck (district)
 Vöcklabruck (stad)